BPK ist die Abkürzung für:
 Baudžiamojo proceso kodeksas, siehe Strafprozessgesetzbuch (Litauen)
 Bereichsspezifisches Personenkennzeichen, in einem behördlichen oder privaten Tätigkeitsbereich verwendetes Personenkennzeichen in Österreich, siehe Personenkennzeichen#Österreich
 Bernische Pensionskasse, eine Schweizer Vorsorgeeinrichtung
 Bezirkspolizeikommando, Organisationseinheit der Bundespolizei in Österreich
 Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, eine Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
 Bundespressekonferenz, deutsche Journalistenorganisation

Abkürzung